

Geografia 
 Francia
 Choucières Vertes – montagna delle Alpi del Delfinato nel Massiccio del Champsaur
 Ungheria
 Colline di Vértes – rilievi modesti nella parte settentrionale del Transdanubio

Persone 
 Marcel Vertes – pittore, scenografo e costumista francese

Altro 
 Les Négresses Vertes – gruppo rock francese